Abyss steht für:
 Abyssos, Unterwelt in der biblischen Mythologie
 Abyss – Abgrund des Todes (OT: The Abyss, 1989), US-amerikanischer Spielfilm
 Abyss (Wrestler) (* 1973), US-amerikanischer Wrestler
 AUV Abyss, ein Unterwasserfahrzeug
 DJ Abyss (* 1972), deutscher DJ
 Seasons in the Abyss, Studioalbum der Band Slayer
 Abyss (Adventure World), eine Stahlachterbahn des Modells Eurofighter des Herstellers Gerstlauer
 Abyss (Spiel), ein Brettspiel von Bruno Cathala und Charles Chevallier
 Abyss (Fernsehserie), südkoreanische Fernsehserie aus dem Jahr 2019 
 Made in Abyss, japanische Manga-Serie und Anime-Fernsehserie

Siehe auch:
 Abyss Lake
 Abyssal
 The Abyss